Мария Мещерская:
 Мещерская, Мария Михайловна (урождённая княжна Долгорукова; 1850—1907) — фрейлина.
 Мещерская, Мария Элимовна (в замужестве княгиня Демидова-Сан-Донато; 1844—1868) — фрейлина императрицы Марии Александровны.